Городское поселение Октябрьский — муниципальное образование в России:
 Городское поселение Октябрьский (Белгородская область) — в Белгородском районе;
 Городское поселение Октябрьский (Московская область) — в Люберецком районе;
 Городское поселение Октябрьский (Тульская область) — в Киреевском районе.